Hägnagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hägnagölen (Nottebäcks socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Hägnagölen (Madesjö socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Hägnagölen (Stengårdshults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Hägnagölen (Svenarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (1,6 ha)

Se även
Hägnegöl, sjö i Värnamo kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn